Шиссе́-ан-Туре́н, Шіссе-ан-Турен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Орлеана, 32 км на південний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 453 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1026,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шиссе-ан-Турен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шиссе-ан-Турен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер